

Jazz 
 , chanteuse de jazz néerlandaise

Prénom 
 Fleurine, prénom variante de Fleur d'Issendolus

Toponyme 
 Fleurines, Commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France

Éditions 
 Fleurines, maison d'édition aveyronnaise 1997

Géomorphologie 
 Fleurine, fissure assurant une circulation naturelle d'air frais pour l'affinage du roquefort dans des grottes naturelles du sud de la France, dans la région des causses.

Notes et références